Varje län i det forntida Egypten utgjorde en egen administrativ enhet med en lokal ledare (nomark), distriktsymbol, huvudort, lokala regler och egen skyddsgud. På svenska används termen län, men ibland även försvenskningen av engelskans nome (från grekiska νόμος  nomos, "betesmark").

Geografi
Egypten indelades i 42 län varav 22 låg i Övre Egypten och 20 låg i Nedre Egypten. Numreringen löpte i regel dels från syd mot nord och dels från väst mot öst. Namnen på länen varierar lite beroende på olika tolkningar av hieroglyferna.

Hieroglyfsymbolen för ett län var: N24

Övre Egypten

Nedre Egypten

Historia

Ursprunget till regional indelning i distrikt fanns redan i Fördynastisk tid (före 3100-talet f. Kr.) och bottnar i de lokala småriken. Under det Gamla riket (mellan 2650 f. Kr. - 2150 f. Kr.) blev denna indelning etablerad fullt ut. Indelningen ändrades först i och med den muslimska invasionen (år 640).

Det egyptiska namnet var från början sepat (distrikt) men övergick till grekiska under den Ptolemeiska dynastin.

Antalet distrikt i Övre Egypten tycks alltid ha varit konstant sedan Gamla riket medan antalet i Nedre Egypten tycks ha varierat lite genom åren. Under den ptolemeiska perioden slogs 7 län i Mellersta Egypten ihop till en samlad enhet (heptanomis).

Nildalen söder om Ombos räknades ibland även som del av Nubien där Elefantine utgjorde gränsområdet.

Varje län styrdes av en Nomark som officiellt lydde direkt under faraon.

Niwt (huvudorten) i varje län utgjorde områdets religiösa och ekonomiska centrum och varje län hade ett eget ordningsnummer, sin egen distriktssymbol och en egen skyddsgud.

Den äldsta bevarade förteckningen över län finns på Senusret I "Vita kapellet" i Karnak.

Referenser

Externa länkar
 Om Egyptens nomoi
 Karta över Egyptens nomoi
 Detaljerad karta över Egyptens nomoi
 Hieroglyfsymboler för Egyptens nomoi

Egyptologi
Forntidens Egypten
Egyptens geografi
Egyptens historia